nakrętka – łącznik w połączeniu śrubowym
 nakrętka – to alternatywna nazwa zakrętki od butelek i innych pojemników